Sterzik ist der Familienname von folgenden Personen:

 Jacqueline Sterzik (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Reinhard Sterzik (* 1935), deutscher Ingenieur und früheres Mitglied der Volkskammer der DDR